{{Ficha de sencillo
| nombre = Wrecked
| artista = Imagine Dragons
| tipo = Sencillo
| álbum = Mercury – Act 1
| publicación = 2 de julio de 2021
| formato = Descarga digitalStreaming
| grabación = 2020
| estudio = * Shangri-La Studio
(Malibú, California)
 Platzcaster West (Las Vegas, Nevada)
| catálogo = 
| género = Pop rockRock alternativo
| duración = 4:04
| discográfica = KIDinaKORNERInterscope Records
| escritor = Dan ReynoldsWayne SermonBen McKeeDaniel Platzman
| productor = Imagine Dragons
| certificación = 
| calificación = 
| listas = 
| cronología = Sencillos de Imagine Dragons
| sencillo anterior = Follow You / Cutthroat
| sencillo actual = Wrecked
| sencillo posterior = Monday
| añoA = 2021
| añoAc = 2021
| añoP = 2021
| miscelánea = 
}}

«Wrecked» (en español: «Destrozado») es una canción de la banda estadounidense Imagine Dragons. Fue lanzado a través de KIDinaKORNER e Interscope Records el 2 de julio de 2021, como el tercer sencillo de su quinto álbum de estudio «Mercury – Act 1». Fue escrito y producido por los miembros de la banda: Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman.

 Composición 
La canción se inspiró en la cuñada del cantante principal, Dan Reynolds (la esposa de su hermano), Alisha Durtschi Reynolds, quien murió de cáncer, dijo Reynolds en una prensa: 

Describió que la canción era su "forma de lidiar con todo, ya que la música siempre ha sido mi refugio. Ya no soy un hombre de fe ferviente, solo puedo esperar que la escuche en algún lugar en un lugar donde esté sana y ya no sea". en el dolor. Esta canción es mi deseo de una eternidad con los que amo".

 Créditos 
Adaptado del sencillo «Wrecked».Wrecked:
 Escrito por Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman.
 Producido por Imagine Dragons.
 Programado por Dan Reynolds y Wayne Sermon.
 Grabado por Imagine Dragons, Jason Lader, Jonathan Pfarr y Dylan Neustadter.
 Mezclado por Serban Ghenea.
 Ingeniería de Mezcla por John Hanes.
 Mezclado en "MixStar Studios" (Virginia Beach, Virginia).
 Masterizado por Randy Merrill en "Sterling Sound" (Nueva York).Imagine Dragons''':
 Dan Reynolds: Voz.
 Wayne Sermon: Guitarra.
 Ben McKee: Bajo.
 Daniel Platzman: Batería.

Posicionamiento en lista

Certificaciones

Historial de lanzamientos

Referencias 

Sencillos de 2021
Canciones de 2021
Canciones de Imagine Dragons
Canciones en inglés
Canciones de pop rock
Canciones de rock alternativo